Ка́рлес Пуйо́ль Сафорка́да (, ; род. , Побла-де-Сегур, Испания) — испанский футболист, в основном выступал на позиции центрального защитника, но также мог играть и на обоих флангах обороны, в основном — на правом. Считался одним из лучших защитников своего поколения. Всю карьеру провёл в испанском клубе «Барселона», был капитаном команды с 2004 по 2014 год, сыграл в её составе 682 матча и забил 23 гола. Выступал и за сборную Испании, занимал должность вице-капитана команды.

Биография 
С 17 лет воспитывался в академии «Барселоны». В составе первой команды дебютировал в 1999 году, а в 2004 году получил капитанскую повязку от Луиса Энрике. Всего же за пятнадцать сезонов завоевал шесть титулов чемпиона Испании, два Кубка Испании, шесть Суперкубков Испании и три Лиги чемпионов УЕФА. Кроме того, в активе защитника две победы в Суперкубке Европы, а также два титула чемпиона мира среди клубов. Три раза входил в символическую сборную мира по версии ФИФА (2007, 2008, 2010) и шесть раз в символическую сборную Европы по версии УЕФА (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010). Лучший защитник Европы в 2006 году.

За национальную сборную Испании Пуйоль дебютировал в 2000 году. Участник трёх чемпионатов мира (2002, 2006, 2010) и двух чемпионатов Европы (2004, 2008). Вице-чемпион Олимпийских игр 2000 года. 7 июля 2010 года, во время игры на ЧМ-2010, вывел сборную Испании в финал турнира, забив единственный гол в ворота сборной Германии с розыгрыша стандартного положения. Пропустил чемпионат Европы по футболу 2012 из-за травмы плеча. Всего за первую сборную провёл 100 матчей и забил 3 мяча. Чемпион мира (2010) и чемпион Европы (2008). Входил в состав символических сборных этих турниров. Бронзовый призёр Кубка Конфедераций (2009).

Характеристика 
Карлес Пуйоль — жёсткий, агрессивный защитник, который одинаково хорошо играл как в центре обороны, так и на фланге. Его самоотверженная игра, профессионализм и колоритная внешность сделали его одним из самых популярных футболистов у болельщиков «Барселоны». Хорошая игра головой делали его полезным в штрафной соперника во время исполнения «стандартов». Испанец всегда был сторонником честной игры и сдержанности в те моменты, когда соперник специально провоцирует на ответные действия.

Личная жизнь 
В доме Пуйоля жила овца по кличке Кека. В роликах каталонской передачи «Crackovia» про это часто упоминается, так как Пуйоль родом из сельских мест. Эта часть его биографии стала объектом шуток над ним.
В октябре 2011 года Пуйоль расстался с испанской моделью Маленой Коста. В начале 2012 года появилась информация, что Пуйоль стал встречаться с колумбийской моделью Жизель Лакутуре.
В 2012 году начал встречаться с моделью Ванессой Лоренцо. 24 января 2014 года родилась их дочь — Мануэла Пуйоль Лоренцо. 2 января 2016 года родилась вторая дочь — Мария Пуйоль Лоренцо.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Выступления за сборную

Матчи и голы за сборную 

Итого: 100 матчей / 3 гола; 70 побед, 19 ничьих, 11 поражений.

Достижения 

«Барселона»
 Чемпион Испании (6): 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13
 Обладатель Кубка Испании (2): 2008/09, 2011/12
 Обладатель Суперкубка Испании (6): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА (3): 2005/06, 2008/09, 2010/11
 Обладатель Суперкубка Европы (2): 2009, 2011
 Победитель Клубного чемпионата мира (2): 2009, 2011

Сборная Испании
 Чемпион Европы: 2008
 Чемпион мира: 2010

Личные 
 Молодой игрок года в Испании 2000/01
 Лучший защитник года в Европе: 2005/06
 Входит в состав символической сборной Европы по версии European Sports Media (4): 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2005/06
 Входит в состав символической сборной Европы по версии УЕФА (6): 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010
 Входит в состав символической сборной мира по версии ФИФА (3): 2007, 2008, 2010
 Входит в состав символической сборной по версии FIFPro (3): 2007, 2008, 2010
 Входит в состав символической сборной чемпионата Европы 2008 года по версии УЕФА
 Входит в состав символической сборной Кубка конфедераций 2009 года по версии ФИФА
 Входит в состав символической сборной чемпионата мира 2010 года по версии ФИФА
 Входит в состав символической сборной XXI века по версии УЕФА: 2012
 Обладатель Премии принца Астурийского 2012
 Обладатель Золотой медали Королевского Ордена спортивныx заслуг: 2011
 Golden Foot: 2016 (в номинации «Легенды футбола»)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте ФК «Барселона»
 Профиль на сайте Barca.ru
 Статистика выступлений по сезонам
 «Карлес — Львиное Сердце. Книга жизни»

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Барселона С»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Барселона»